Ian Field (Ashford, 18 juni 1986) is een Brits veldrijder en wielrenner. Field won in 2012, 2013 en  het Britse kampioenschap veldrijden bij de elite.

Palmares

Veldrijden

Externe link 
Profiel op dewielersite.nl
Officiële website

Brits veldrijder